hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Randolph (ang. Randolph County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia